Различие и повторение () — работа французского философа Жиля Делёза, опубликованная в 1969 году.

Это диссертация Жиля Делёза, под руководством Мориса де Гандильяка, благодаря которой Делёз получил степень доктора гуманитарных наук. Различия и повторения были основным тезисом Делёза для доктора наук, наряду с его второстепенной исторической работой «Экспрессионизм в философии: Спиноза».

Работа предоставляет собой критику репрезентации. В книге Делёз развивает концепции различий и повторений, которые логически и метафизически предшествуют любой концепции идентичности. Некоторые комментаторы интерпретируют книгу как попытку Делёза переписать «Критику чистого разума» Иммануила Канта (1781) с точки зрения самого генезиса.

Описание текста 
Текст представляет собой попытку с разных точек зрения рассмотреть тему, которая является центральной в философской и культурной дискуссии того времени: то есть тема различий в её связи с идентичностью и повторением. Философия Хайдеггера поместила тему онтологического различия в центр его размышления; после психологической рефлексии Лакана структурализм размышлял о сосуществовании различий и повторений в пространстве бессознательного и языка. Сам Деррида во Франции выявлял в различии оригинальный и неснижаемый разрыв между бытием и языком, между знаком и традицией его значений; в современном мире, в целом, говорит Делёз, "Все тождества только симулированы, возникая как оптический «эффект» более глубокой игры — игры различия и повторения. ". Делёз, однако, не понимает различие как чистое отрицание: центральным элементом работы, вслед за мыслью Ницше, является, наоборот, различие, воспринимаемое, как чистое утверждение, как творческий акт.

Содержание 
Различие и повторения состоит из пяти глав, а также предисловия, введения и заключения.

 Введение. Повторение и различие

 Глава первая. Различие само по себе
 Глава вторая. Повторение для себя
 Глава третья. Образ мышления
 Глава четвёртая. Мыслительный синтез различия
 Глава пятая. Асимметричный синтез чувственного
 Заключение. Различие и повторение

Социально-политические комментарий 
Делёз иногда отходит от чистой философии к явно социально-политическим заявлениям. Эти заявления обычно относятся к левой риторике. Они включают:

"Мы говорим, что есть два способа призывать к «необходимым разрушениям»: способ поэта, который говорит от имени творческой силы, способной опрокинуть все порядки и представления, чтобы утвердить Различие в состоянии перманентной революции вечного возвращения; и способ политика, который озабочен прежде всего отрицанием того, что «отличается», для сохранения, продления установленного историей порядка или установления исторического порядка, который уже добивается своего представительства в мире”.

«настоящие революции одновременно похожи на праздники. Противоречие скорее не оружие пролетариата, но способ, которым буржуазия защищает и сохраняет себя; тень, за которой прячутся её претензии на решение задач».

Примечания

Литература 
 Hughes, Joe. Deleuze’s 'Difference and Repetition' a Reader’s Guide.. — Continuum International Pub, 2009. — ISBN 1-282-87673-2, 978-1-282-87673-6, 0-8264-2112-1, 978-0-8264-2112-8, 0-8264-2696-4, 978-0-8264-2696-3.
 Gilles Deleuze. Différence et répétition. — Presses Universitaires de France, 2013. — ISBN 978-2-13-058529-9.
 Жиль Делёз. Различие и повторение. — Санкт-Петербург: Петрополис, 1998. — ISBN 5-86708-110-9.

Философия
Философские сочинения
Книги по алфавиту
Сочинения Жиля Делёза